A  Nordavia  é uma companhia aérea da Rússia.

Frota 

 9 Boeing 737-500

Ligações Externas
 Site Oficial

Empresas aéreas da Rússia